Fernando Solís é um locutor chileno nascido em Valdivia.

Jornalistas do Chile